Äppelgårdens Golfklubb (Zweeds voor "Golfclub van de appelboomgaard") is een golfclub in Båstad in het Zweedse landschap Skåne. De golfbaan heeft 18 holes en werd opgericht in 2004. Äppelgårdens Golfklubb beschikt over een driving range. Sinds mei 2006 heeft de golfclub een clubhuis. Het clubhuis heeft een vloeroppervlakte van 450 m² en in het clubhuis bevinden zich onder andere een restaurant, een sauna en een hotel met 26 kamers.

Voordat Äppelgårdens Golfklubb er lag, stond er op het terrein een boerderij. Deze boerderij werd in 1977 een appelboomgaard en bleef dit tot de aanleg van de golfbaan. Äppelgårdens Golfklubb werd opgericht in het begin van zomer van 2004, maar op 7 oktober 2002 kreeg het bestuur van de club goedkeuring van de Zweedse golfbond voor het aanleggen van de golfbaan.

Scorekaart

Zweedse golfclub
Golfbaan in Zweden
Sport in Skåne län
Bouwwerk in Skåne län